Wilfred Wallace (1948.) ír nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 1997-ben köszönt el.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ír labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1986-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. Az ír nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával a 11. helyet foglalja el 1 találkozó szolgálatával. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1994-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Német Szövetségi Köztársaságba a VIII., az 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Az UEFA-kupa 1993/1994 évi tornasorozat első körének első mérkőzését koordinálta.

Források 

 

Ír labdarúgó-játékvezetők
1948-ban született személyek
Élő személyek